Chrystina Sayers (1987), een Amerikaans danseres en zangeres
Dorothy L. Sayers (1893-1957), een Engels schrijfster, dichteres en vertaalster
Michael Sayers (1970), een Amerikaans wielrenner